Seyssel (Ain) – comune francese
 Seyssel (Alta Savoia) – comune francese